Gałęzów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Gałęzów, un village du powiat de Chełm
 Gałęzów, un village du powiat de Lublin

dans la voïvodie de Poméranie
 Gałęzów, un village